Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 294001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 17 kwietnia 1996 do 4 marca 2008. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

294001-294100

294101-294200

294201-294300

294301-294400

294401-294500

294501-294600

294601-294700

294701-294800

294801-294900

294901-295000

Przypisy 

Lista planetoid 294001-295000